Ивановский, Владимир:
 Ивановский, Владимир Валентинович (род. 1946) — орнитолог, доктор биологических наук.
 Ивановский, Владимир Викторович (1912—2004) — оперный певец, народный артист РСФСР.
 Ивановский, Владимир Евгеньевич (1948—2016) — российский дипломат.
 Ивановский, Владимир Николаевич (1867—1939) — русский философ, историк философии и психологии.
 Ивановский, Владимир Сергеевич (род. 1967) — российский военачальник, генерал-лейтенант.